Charlottenhof bezeichnet:
 Schloss Charlottenhof in Potsdam, Brandenburg
 Charlottenhof (Schiff) in Potsdam
 Charlottenhof (Essen), Unternehmervilla in Essen-Kettwig, Nordrhein-Westfalen
 Charlottenhof (Leipzig), Vergnügungspark
 Schloss Charlottenhof (Schwandorf), heute Zentrum für Management und Technologie der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz (CMT)

Charlottenhof bezeichnet weiterhin folgende Orte in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Charlottenhof (Oppenweiler), Gutswüstung auf der Gemarkung von Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis
 Bayern:
 Charlottenhof (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf
 Brandenburg:
 Charlottenhof (Brandenburg an der Havel), Wohnplatz der Stadt Brandenburg an der Havel
 Charlottenhof (Flieth-Stegelitz), abgegangener Wohnplatz in der Gemeinde Flieth-Stegelitz, Landkreis Uckermark
 Charlottenhof (Märkisch Linden), Wohnplatz der Gemeinde Märkisch Linden, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Charlottenhof (Neupetershain), Wüstung der Gemeinde Neupetershain, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Charlottenhof (Wittstock/Dosse), Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Mecklenburg-Vorpommern:
 Charlottenhof (Passow), Ortsteil der Gemeinde Passow (Mecklenburg) im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Charlottenhof (Rossin), Ortsteil der Gemeinde Rossin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Charlottenhof (Schönbeck), Ortsteil der Gemeinde Schönbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Sachsen:
 Charlottenhof (Oberlausitz), Gutsblockflur in Flur Kunnersdorf, Gemeindeteil von Schöpstal im Landkreis Görlitz
 Sachsen-Anhalt:
 Charlottenhof (Arendsee), Wohnplatz der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel
 Charlottenhof (Gommern), Teil des Ortsteils Nedlitz (Gommern) der Stadt Gommern im Landkreis Jerichower Land
 Charlottenhof (Stendal), Wohnplatz im Ortsteil Bindfelde der Stadt Stendal im Landkreis Stendal
Schleswig-Holstein:
 Charlottenhof (Dobersdorf), Ortsteil der Gemeinde Dobersdorf im Kreis Plön
Charlottenhof (Wangels), Ortsteil der Gemeinde Wangels im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Charlottenhof (Winnemark), Ortsteil der Gemeinde Winnemark im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Charlottenhof ist außerdem der deutsche Name von Orten, die außerhalb Deutschlands liegen:

 Estland:
 Charlottenhof, jetzt: Aegviidu, Dorf im Kreis Harju

 Litauen:
 Charlottenhof, Stadtkreis Memel, 1923 Aulaukis, jetzt: Šarlotė, Stadtteil der Stadt Klaipėda

 Polen:
 Charlottenhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Dziaduszyn, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Charlottenhof, Kreis Dramburg, Brandenburg/Pommern, ab 1945: Giślinek, nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Charlottenhof, Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg, ab 1945: Wielica, nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Charlottenhof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Bogusławiec, Ort  im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern
 Charlottenhof, Kreis Lauenburg, Pommern, ab 1945: Chałupki, nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Charlottenhof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Giślinek, Ort im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern
 Charlottenhof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Charlottenhof, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Jadwiżyn (Szczecinek), Ort im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern
 Charlottenhof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: nicht mehr existenter Ort
 Charlottenhof, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Majdańska, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Charlottenhof, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Sakówko, Ort im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Charlottenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, ab 1945: Czarnocin, nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Charlottenhof, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Domanice (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Charlottenhof, Gemeinde Papenzin, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Mądroszki (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Charlottenhof, Kreis Stolp, Pommern, ab 1945: Sullin, nicht mehr existenter Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Herrenhaus Charlottenhof, Kreis Landsberg (Warthe), Neumark, heute: Pałac w Sosnach, Ruine, Gmina Witnica, Woiwodschaft Lebus

Russland:
 Charlottenhof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, 1950: Шарлоттенхоф, seit 1950: Bugrino (Kaliningrad) (Бугрино), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad